Оле́г Оста́пенко:
 Остапенко, Олег Владимирович (род. 1977) — украинский футболист.
 Остапенко, Олег Николаевич (род. 1957) — глава Роскосмоса.
 Остапенко, Олег Олегович (род. 1997) — украинский футболист.